Enrique Mesías (Lima, 19 de abril de 1977) es un cantautor peruano.

Discografía 

 1996: Al borde
 2005: ...El mar
 2010: Vizcachita Anita
2013: Mesías
para el 2014 trabaja en el Colegio de Jesús (Av Brasil 2470, Cercado de Lima 15084) Web: http://colegiodejesusperu.com/

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 
 
 

Cantautores de Perú
Cantantes masculinos de Perú
Arreglistas de Perú